Cyanocorax is een geslacht van zangvogels uit de familie kraaien (Corvidae).

Soorten 
Het geslacht kent de volgende soorten:
 Cyanocorax affinis (Zwartborstgaai)
 Cyanocorax beecheii (Purperruggaai)
 Cyanocorax caeruleus (Azuurblauwe gaai)
 Cyanocorax cayanus (Cayennegaai)
 Cyanocorax chrysops (Pluchekapgaai)
 Cyanocorax cristatellus (Kroeskopgaai)
 Cyanocorax cyanomelas (Purpergaai)
 Cyanocorax cyanopogon (Witnekgaai)
 Cyanocorax dickeyi (Kroongaai)
 Cyanocorax heilprini (Azuurnekgaai)
 Cyanocorax luxuosus (Groene gaai)
 Cyanocorax melanocyaneus (Geelooggaai)
 Cyanocorax mystacalis (Witstaartgaai)
 Cyanocorax sanblasianus (Acapulcogaai)
 Cyanocorax violaceus (Violetgaai)
 Cyanocorax yncas (Incagaai)
 Cyanocorax yucatanicus (Yucatángaai)

Kraaien